Sindicat de Treballadors de Groenlàndia (del seu nom en groenlandès Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat), sindicat de Groenlàndia
 Institut Suís per a l'Estudi de l'Art (del seu nom en alemany Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft), centre per a l'estudi de la història de l'art de Suïssa
 Sik també és l'abreviatura de la sicklerita, mineral de la classe dels fosfats
 sik també és el codi ISO 639-3 del sikiana, llengua carib parlada al Brasil i al Surinam